Vuelta a Colombia 2021 er den 71. udgave af det colombianske etapeløb Vuelta a Colombia. Løbet er en del af UCI America Tour 2021, og bliver kørt mellem 16. og 25. april 2021.

Hold og ryttere

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Samlet resultat

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2021
2021